Arslanović est un patronyme bosniaque composé du prénom Arslan et du suffixe patronymique slave -vić (« fils d'Arslan »).

Il est porté notamment par :
  (né en 1960), joueur de football yougoslave (bosniaque) / bosnien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque